Leicestershire Senior League 1896–97 var den første sæson af den engelske fodboldliga Leicestershire Senior League under det nuværende navn. Der er imidlertid uenighed om ligaen var en fortsættelse af Leicestershire & Northants League, der blot skiftede navn, eller om der var tale om en nyoprettet liga, der overtog syv hold fra Leicestershire & Northants League. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Leicester Fosse FC's reservehold, som dermed vandt Leicestershire Senior League for første gang, men holdet havde de to foregående sæsoner også vundet Leicestershire & Northants League.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 Leicestershire Senior League - 1896/97

Noter 

Sæsoner i Leicestershire Senior League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897